Existen dos géneros de arañas conocidas como araña tigre:
 Diversas arañas del género Argiope (76 especies).
 La araña Scytodes globula, oriunda de Chile.